Имби́рь — многозначный термин:
 Имбирь — род растений семейства Имбирные.
 Имбирь аптечный — многолетнее травянистое растение, типовой вид рода Имбирь.
 Имбирь — пряность, изготовленная из корневища имбиря аптечного.
 9С19 «Имбирь» — советская и российская самоходная радиолокационная станция секторного обзора из состава ЗРС С-300В.